Боталовская волость — упразднённая административно-территориальная единица 3-го уровня и бывшее муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куньинском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Боталово.

География 
Территория волости граничила на севере с Назимовской, на востоке — с Жижицкой, на юго-востоке — с Каськовской, на юге — с Слепнёвской, на юго-западе и западе — с Ушицкой волостями Куньинского района, на северо-западе — с Великолукским районом Псковской области.

Население

Населённые пункты 
В состав Боталовской волости входило 35 деревень (в том числе 7 ж/д будок): Борок, Боталово, Вашуткино, Великополье, Гришино, Денесково, Денисовка, Докукино, Задорожье, Зехниха, Золотухино, Зубово, Клин, Красная Вешня, Кресты, Кузнецово, Луговицы, Матушкино, в том числе ж/д будка 447 км, ж/д будка 448 км, Мишково, Никольское, Новотроицкое, Обжино, Пески, Петелино, Плешково, Пухтево, Староселье, Суворово, в том числе ж/д будка 286 км, ж/д будка 288 км, ж/д будка 290 км, Таборы, в том числе ж/д будка 457 км, ж/д будка 454 км, Трулино, Удачино, Федорцево, Филипцево, Щукино, Яблоница.

История 
С 1995 до 2005 года эта территория имела название Куньинская волость. Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах Куньинской волости было создано муниципальное образование Боталовская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Куньинский район со статусом муниципального района. Законом Псковской области от 30 марта 2015 года Боталовская волость была упразднена и путём её объединения с Ушицкой, Слепнёвской и Назимовской волостей была вновь воссоздана Куньинская волость.

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые муниципальные образования Куньинского района